Die Saison 1970/71 war die 24. reguläre Austragung der Nationalliga B (NLB), der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister HC Lugano stieg direkt in die Nationalliga A auf, während der SC Thun und die Sektion Eishockey des Grasshopper Club Zürich in die 1. Liga abstiegen.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften je Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger direkt in die NLA aufstieg. Die anderen acht Mannschaften spielten in einer weiteren Einfachrunde zwei Absteiger in die dritte Spielklasse aus.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Ost

Gruppe West

Finalrunde

Abstiegsrunde 

 
Der SC Thun und die Sektion Eishockey des Grasshopper Club Zürich stiegen in die 1. Liga ab.

Weblinks 
 

B1970
Eishockeysaison 1970/71